Keniaans voetbalelftal (mannen)
 Keniaans voetbalelftal (vrouwen)